Kīāsar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kīāseh, ort, Gilan, 
 Kīāsar (ort i Iran), Mazandaran, 
 Kūh-e Kīāsū, berg, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar